Praeukrohnia fidicula är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som först beskrevs av Kassatkina 1998.  Praeukrohnia fidicula ingår i släktet Praeukrohnia och familjen Eukrohniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
fidicula